Katuništa kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Katuništa (kulle i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Nordmakedonien 

 Katunisjta, vattendrag, Resen,